Monada – oficjalny symbol Ruchu Technokratycznego. Kolory, które oficjalnie wchodzą w jej skład, to cynober (czerwony) oraz srebrzystoniebieski kolor chromu, dopuszczalne jest jednak użycie kombinacji biały-czerwony.

Dwie części monady reprezentują równowagę pomiędzy produkcją i konsumpcją państwa. Termin 'równowaga' może być zdefiniowany jako równowaga ogólna lub rynkowa, ale po odjęciu tradycyjnego mechanizmu cenowego. Monada może być też postrzegana jako harmonia pomiędzy człowiekiem (lub naturą) i technologią.

Monada technokratów różni się od symbolu Taijitu brakiem kropek.

Ruch Technokratyczny
Symbole

en:Monad (Technocracy)